Seila är ett släkte av snäckor. Seila ingår i familjen Cerithiopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Seila